Aske kan syfta på:

 Aske, England – en civil parish i North Yorkshire, England
 Aske (EP) – en EP av det norska black metal-bandet Burzum
 Aske herrgård – en herrgård i Håtuna socken, Upplands-Bro kommun, Stockholms län
 Aska (målning) – en målning av Edvard Munch

Personer
 Robert Aske (1500–1537), en engelsk advokat som blev ledare för upproret i York

Efternamnsförgreningssidor